Katsumi Komagata, né en 1953, artiste japonais.
 Momona Komagata, né en 1986, actrice et productrice japonaise.
Patronyme japonais